Людми́ла Гео́ргиевна Воробьёва (род. 26 января 1964) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (11 июня 2019).

Биография 
Окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1985). Владеет английским, французским, лаосским и тайским языками. В 1985—1989 годах преподавала лаосский язык в МГИМО.

В 1989—1993, 1996—1999 и 2003—2005 годах — сотрудник посольства СССР, России в Лаосе.

В 2005—2007 годах — советник-посланник посольства России в Таиланде.

В 2007—2010 годах — заместитель директора Департамента стран Азиатско-тихоокеанского региона МИД России.

С 15 июня 2010 по 18 февраля 2015 года — Чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии.

1 июня 2009 года указом Президента России присвоено звание Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса.

4 июня 2014 года указом Президента России присвоено звание Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.

С 10 марта 2015 года по 2018 год — директор Третьего департамента Азии МИД России.

С 15 февраля 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Индонезии, а также в Кирибати и Восточном Тиморе по совместительству.

С 20 апреля 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Папуа — Новой Гвинее по совместительству.

5 мая 2019 года митрополитом Сергием (Чашиным) награждена орденом преподобной Ефросинии Полоцкой, III степени.

Семья 
Замужем. Имеет дочь (родилась в 1995).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Малайзии

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Малайзии
Послы Российской Федерации в Индонезии
Послы Российской Федерации в Кирибати
Послы Российской Федерации в Восточном Тиморе
Послы Российской Федерации в Папуа — Новой Гвинее
Главы департаментов МИД России